Peter Kingsley puede referirse a:
 Peter Kingsley, filósofo británico.
 Peter Kingsley, personaje ficticio de la serie televisiva 24.